Iterlassuannguaq bezeichnet:
 Iterlassuannguaq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlassuannguaq (Bucht, Kingittup Nunaa), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Iterlassuannguaq (Bucht, Nunakuluut, östlich), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Iterlassuannguaq (Bucht, Nunakuluut, westlich), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Iterlassuannguaq (Bucht, Sioqqap Saa), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Iterlassuannguaq (Bucht, Takisut), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland